Il singolare del torneo di tennis Tippmix Budapest Grand Prix 2005, facente parte del WTA Tour 2005, ha avuto come vincitrice Anna Smashnova che ha battuto in finale Catalina Castaño 6-2, 6-2.

Teste di serie 

 Anna Smashnova (campionessa)
 Katarina Srebotnik (quarti di finale)
 Roberta Vinci (primo turno)
 Jelena Kostanić (semifinali)

<li> A Serra Zanetti (primo turno)
<li> Mariana Díaz Oliva (secondo turno)
<li> Martina Suchá (quarti di finale)
<li> Zuzana Ondrášková (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 Tabellone singolare

Tippmix Budapest Grand Prix 2005